Страйкер () — во множ. знач. «забастовщик», «ударник», «нападающий»:

Техника 
 HMS Striker — британский эскортный авианосец класса «Аттакер».
 FV102 Striker — британская гусеничная боевая разведывательная машина.
 Mk 47 Striker — американский автоматический гранатомёт.
 Striker — американский опытный переносной противотанковый ракетный комплекс.
 Striker — южноафриканское револьверное гладкоствольное ружьё.
 Stryker — семейство американских колёсных боевых бронированных машин.

Вымышленные миры 
 Страйкер — персонаж мира Mortal Kombat.

Кинематограф 
 Страйкер — кинофильм, Филиппины, 1983 год.

Персоналии 
 Страйкер, Девин (более известна под псевдонимом Девон; род. 1977) — американская порноактриса и танцовщица.
 Страйкер, Джефф — американский порноактёр и режиссёр.

Спорт 
 Страйкер — иное название футбольного нападающего.
 Страйкер — талисман Чемпионата мира по футболу 1994 в США.

См. также 
 Страйк
 Стрикинг